So ein Mädel vergisst man nicht oder So ein Mädel vergißt man nicht steht für:

 So ein Mädel vergißt man nicht (Film), deutsche Filmkomödie von Fritz Kortner (1933)
 So ein Mädel vergisst man nicht (1940), Originaltitel En pige med pep, dänischer Film von Emanuel Gregers